Le Mémorial Thomas Sankara est un mémorial dédié au président burkinabè Thomas Sankara et situé à Ouagadougou au Burkina Faso. Il est bâti sur le lieu du Conseil de l'Entente où a lieu l’assassinat de Sankara. Le mémorial est construit en 2019 et ouvert officiellement en 2020.

En , Thomas Sankara et les 12 autres personnes assassinées en , sont inhumées derrière la statue du mémorial.

Historique du Mémorial 
Le mémorial Thomas Sankara est un projet porté par un groupe d’acteurs composés de cinéastes, d’artistes, de journalistes, des compagnons de la lutte de la révolution d’août 1983. D’Afrique en Europe jusqu’aux États-Unis, plusieurs collectes et levées de fonds ont été initiées pour construire le monument sur le site du Conseil de l’Entente. Le montant du projet de construction a couté quelques millions de dollars.

Inauguration du Mémorial 
L’inauguration du mémorial Thomas Sankara a eu lieu en mars 2019 en présence de l'ex président ghanéen John Jerry Rawlings. La statue géante dévoilée ne correspondant pas à l’image réelle de l’ancien président du Burkina Faso, elle déclenche une vive polémique sur les réseaux sociaux. Elle est alors ramenée en atelier pour correction puis remise en place en février 2020. Elle est dévoilée lors d'une cérémonie le 17 mai 2020, jour anniversaire de l'arrestation de Thomas Sankara, en présence de proches et de membres du gouvernement. Le mémorial Thomas Sankara est un site touristique et de pèlerinage. Il reçoit entre 200 et 400 visiteurs par jour.

Caractéristiques 

 La statue en « ronde bosse » mesure cinq (5) mètres de haut . Entièrement réalisée en bronze avec la technique de la cire perdue, elle représente le capitaine Thomas Sankara.
 La statue est montée sur un socle en béton de trois (3) mètres de haut en forme pyramidale à quatre (4) faces comportant sur chacune, trois (3) des douze (12) bustes en « haut relief » symbolisant les douze (12) camarades assassinés avec le capitaine Sankara le 15 octobre 1987. Les bas reliefs sont en bronze patiné, ils sont aussi réalisés à partir de la technique de la cire perdue.
 La hauteur finale de la statue est huit (08) mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes soit 7 tonnes pour la statue en bronze et 6 tonnes pour le socle. Œuvre entièrement réalisée au Burkina Faso par une équipe estimée à 57 personnes.

Notes et références 

Sculpture du XXIe siècle
Thomas Sankara